Streuner steht für:

 staatlich nicht gemeldete Personen, oder Personen ohne festen Wohnsitz, siehe Obdachlosigkeit
 eine Mittelalterband, siehe Die Streuner
 im übertragenen Sinne einen verwilderten Haushund, siehe Straßenhund